Чемпионат Петрограда по футболу 1916  стал ХVI-м первенством города, проведенным Петроградской Футбол-лигой.

Победителем среди первых команд класса «А» стала впервые команда «Коломяги».

Организация и проведение турнира 

В этом сезоне в чемпионате участвовали 17 клубов, разделённых на классы «А», «Б» и «В», выставлявших от двух до четырех команд каждый.

Всего на 10 соревновательных уровнях участвовали 58 команд, представлявшие 19 клубов, и 1024 футболиста . 

На топ-уровне (I команды класса «А») выступали 6 клубов, которые разыгрывали кубок Аспдена:

 «Спорт»
 «Коломяги»
 «Унитас»
 «Меркур»
 «Нева»
 «Триумф»

Календарь турнира был разработан, принят на заседании Комитета ПФЛ и опубликован до начала турнира. Игры прошли по «круговой системе» в два круга. В случае равенства очков приоритет получала команда с лучшей разницей мячей; но для определения первой и последней команд было предусмотрено проведение дополнительного матча. Команда, занявшая последнее место, играла так называемый «переходной» матч с победителем класса «Б» за право выступать в классе «А» в следующем сезоне.

Ход турнира 

Турнир стал первым в череде побед легендарного клуба «Коломяги», основу которого составляли братья Филипповы и Гостевы, демонстрировавшего содержательную комбинационную игру. Коломяжцы уступили лишь однажды своим основным соперникам в этом сезоне — клубу «Меркур» — и стали заслуженными обладателями кубка Аспдена. Третье место заняла вернувшаяся в класс «А» возрождённая «Нева», собравшая в своих рядах практически всех сильнейших иностранных игроков лиги во главе с Бруром Вибергом, Христианом Морвилем и Гастоном Куаленом. Крайне неудачно сложился этот сезон для ещё сосем недавно грозного «Унитаса»: в матче второго тура, уступая на своём поле аутсайдеру «Триумфу», члены клуба и его руководитель К.Бутусов своими действиями способствовали срыву матча (при этом К.Бутусов нанёс личное оскорбление арбитру действием), за что поле клуба было дисквалифицировано и свои домашние матчи он проводил на полях соперников. В результате «Унитас» с крупным счётом уступил во всех матчах с лидерами (и, что считалось более унизительным для тех времен, «всухую» — только в одном из матчей с «Меркуром» удалось забить целых пять мячей, но при этом число пропущенных голов было двузначным), дважды «сухо» проиграл «Триумфу», проигнорировал две последние встречи сезона  и только натужная победа в «переходном» матче над «Любителями» спасла клуб от ещё большего падения.

Турнирная таблица

Матчи

Минорные турниры

Класс «Б» 
Победитель — «Любители»

Матч за выход в класс «А»: 23 окт «Унитас» 2:1 «Любители» 

2.«Путиловский» 3.«Кречет» 4.«Павловск» 5.«Мурзинка» 6.«Нарва»

Класс «В» 
Победитель — «Царское Село»

Матч за выход в класс «Б»: 23 окт «Нарва» 2:1 «Царское Село» 

2.«Волга» 3. 4.«Калев» 5.«Польский Сокол»

Младшие команды 

 Победитель соревнований II команд класса «А» — «Спорт»II
 II«Б» — «Павловск»II
 II«В» — «Калев»II
 III«А» — «Спорт»III
 III«Б» — «Кречет»III
 IV«А» — «Меркур»IV
 IV«Б» — «Коломяги»IV

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1916 год в Санкт-Петербурге